Affaire de Ballets roses peut faire référence à :
 affaire des Ballets roses, en France en 1959, qui amena à un procès et plusieurs condamnations ;
 affaire des Ballets roses, en Belgique dans les années 1970, rumeur récurrente.

Cette expression de « ballets roses » a pour origine les danseuses qui étaient « protégées » par des personnalités qui parfois les regroupaient en ballets intimes pour des fêtes sexuelles.

Par extension, l'expression de « ballets bleus » désigne ces réunions clandestines aux dépens de jeunes garçons.

Références